Alksnis ist ein lettischer Familienname.

Namensträger:
 Gunnar Alksnis (1931–2011), Theologe und Historiker
 Jakow Iwanowitsch Alksnis (1897–1938), sowjetischer Offizier
 Wiktor Imantowitsch Alksnis (* 1950), russischer Politiker